Dorotea (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Dorotea (plaats), de hoofdstad van deze gemeente.